OE eller Oe kan syfta på:

 Kenzaburo Oe (1935–2023), Nobelpristagare i litteratur 1994
 OE 36 – en segelbåt konstruerad 1968 av Olle Enderlein
 Œ – en bokstav i det latinska alfabetet
 Oe –  cgs-enheten för magnetisk fältstyrka, se Örsted